Verenigde Staten
 Easton (Californië)  
 Easton (Connecticut)
 Easton (Illinois)
 Easton (Kansas)
 Easton (Maryland)
 Easton (Minnesota)
 Easton (Missouri)
 Easton (Pennsylvania)
 Easton (Texas)
 Easton (Washington)

Verenigd Koninkrijk
 Easton (Cambridgeshire)
 Easton (Hampshire)
 Easton (Lincolnshire)
 Easton (Norfolk)
 Easton (Suffolk)
 Easton (Wiltshire)

Personen
 Cornelis Easton, Nederlands journalist
 David Easton, Canadees politieke wetenschapper
 Sheena Easton, Brits-Amerikaans zangeres en actrice